Jannacci ist der Familienname der folgenden Personen:

 Enzo Jannacci (1935–2013), italienischer Sänger und Songtexter, Komponist, Schauspieler, Kabarettist und Arzt
 Paolo Jannacci (* 1972), italienischer Sänger und Jazzpianist